Зоран Ђорђевић може да се односи на:

 Зоран Ђорђевић (1959), фотограф
 Зоран Ђорђевић (тренер) (1952), фудбалски тренер
 Зоран Ђорђевић (редитељ) (1962), филмски редитељ, сценариста и продуцент
 Зоран Ђорђевић (политичар) (1970), министар одбране Србије
 Зоран Ђорђевић (сценариста), југословенски и српски сценариста
 Зоран Ђорђевић (глумац), југословенски и српски глумац